Mrongovius ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Cölestin Mrongovius (1764–1855), evangelischer Pastor, Schriftsteller, Philosoph, Sprachwissenschaftler, Lehrer und Übersetzer
 Karl-Hermann Mrongovius (* 1937), deutscher Pianist